Stylobasium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Stylobasium ingår i familjen Surianaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtordningen
Stylobasium